A Saolin templom utalhat a következőkre:

 Saolin kolostor: buddhista kolostor Kína Henan tartományában

Filmművészet
 Shaolin templom, 1976-os film
 Shaolin templom, Jet Li 1982-es filmje
 Shaolin templom 2., 1984

Kapcsolódó szócikkek 
 Saolin (egyértelműsítő lap)